Пассионарий ():

 «Пассионарий» («Passionarium»; ок. 1040) — средневековая книга (латинский перевод с греческого), практическое руководство по диагностике заболеваний.
 «Пассионарий» («Passionarium»; Лиссабон, 1543) — трактат португальского композитора ; полное название «Passionarium secundum ritum capelle regis Lustaniae».
 Пассионарий — в пассионарной теории этногенеза (XX век) люди активного общественного типа.

См. также 
 Пассионария
 Антидотарий